Пальмария () — итальянский остров в Лигурийском море.
 Пальмария (САУ) — итальянская экспортная самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц.